Der E3 Harelbeke (offiziell E3 Saxo Bank Classic, früher E3 BinckBank Classic und E3-Prijs Vlaanderen) ist ein belgisches Eintagesrennen im Straßenradsport und wird jährlich Ende März / Anfang April ausgetragen.

Das Rennen wurde zum ersten Mal 1958 ausgetragen, als die Autobahn E3 (jetzt A14) zwischen Harelbeke und Antwerpen gebaut wurde, die deshalb als Namenspate fungierte.
Traditionell startet und endet das Rennen in der Kleinstadt Harelbeke. In den ersten Jahren ging die Strecke ca. 200 km weitgehend flach von Harelbeke nach Antwerpen und zurück. Heute führt sie in einer Schleife östlich von Harelbeke bis Ninove und zurück über zahlreiche kurze, aber steile Anstiege, die teilweise gepflastert sind, darunter die von der Flandern-Rundfahrt bekannten „Hellingen“ Paterberg und Oude Kwaremont.

Seit 2012 gehört das Rennen für zunächst vier Jahre zur UCI WorldTour, der wichtigsten Serie von Radrennen.  Von 2005 bis 2011 zählte der E3-Preis zur UCI Europe Tour und war dort in die höchste Kategorie 1.HC eingestuft. Durch seine Hochstufung in die World Tour findet der E3-Preis seit 2012 nicht mehr samstags, sondern bereits am Freitag statt, um einen Tag Abstand zum World-Tour-Rennen Gent–Wevelgem zu gewinnen.

Das Rennen wird seit einigen Jahren im Rahmen verschiedener flämischer Klassiker Ende März / Anfang April nach Quer durch Flandern und vor Gent–Wevelgem der Flandern-Rundfahrt und dem Scheldepreis ausgetragen. Die Flandern-Rundfahrt findet neun Tage nach dem E3-Preis auf ähnlicher Strecke statt. Zuletzt haben Fabian Cancellara 2010 und 2013, Tom Boonen 2005, 2006 und 2012, Niki Terpstra 2018 sowie Kasper Asgreen 2021 das Double von E3-Preis und Flandern-Rundfahrt in einem Jahr gewonnen.

Rekordgewinner ist mit fünf Siegen Tom Boonen.

Palmarès

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch, französisch und niederländisch)
 
 

 
Gegründet 1958